Броновицкие(Броневицкие) (герб «Кораб») — шляхетский род.

Броневи́цкий — фамилия. Известные носители:

 Броневицкий, Александр Александрович (1931—1988) — советский композитор, хоровой дирижёр, руководитель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба», первый муж Эдиты Пьехи.
 Броневицкий, Анатолий Петрович (1928—1985) — военный моряк, капитан первого ранга, доцент, кандидат военно-морских наук, преподаватель.
 Броневицкий, Григорий Александрович (1926—2005) — военный моряк, капитан первого ранга, доктор психологических наук, писатель.
 Броневицкий, Григорий Григорьевич (род. 1953)  — военный моряк, капитан первого ранга, профессор, кандидат педагогических наук, писатель. 
 Броневицкий, Евгений Александрович (род. 1945) — советский и российский музыкант.
 Броневицкий, Леонид Михайлович  (1928—1998)  — военный моряк, капитан первого ранга, доцент, преподаватель, заместитель начальника училища ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова.
 Броневицкий, Пётр Семёнович (1891—1949) — генерал-майор береговой службы, военный педагог, начальник Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе.

 Броневицкая, Илона Александровна (род. 1961) — советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая.